Óscar Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Óscar Rodríguez (Tennisspieler) (* 1976), argentinischer Tennisspieler 
 Óscar Rodríguez (Radsportler) (* 1995), spanischer Radsportler 
 Óscar Rodríguez Arnaiz (* 1998), spanischer Fußballspieler, siehe Óscar (Fußballspieler, 1998)
 Óscar Rodríguez Capel (* 1982), spanischer Volleyballspieler
 Óscar Rodríguez Maradiaga (* 1942), honduranischer Geistlicher, Erzbischof von Tegucigalpa
 Óscar Rodríguez Sánchez (* 1984), kolumbianischer Tennisspieler 
 Óscar Pammo Rodríguez (* 1935), bolivianischer Admiral und Politiker